Tumed-Banner steht für folgende Verwaltungseinheiten in der Inneren Mongolei:

 Linkes Tumed-Banner
 Rechtes Tumed-Banner